Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2016 года проводился с 31 марта по 3 апреля в городе Хернёсанд.

В чемпионате приняло участие 20 команд.

Победитель чемпионата получал право представлять Швецию как её смешанная сборная команда на чемпионате мира среди смешанных команд, который состоялся в октябре 2016 в городе Казань (Россия).

Чемпионом стала команда Sundbyberg CK Hård-Sten (Сундбюберг; скип Расмус Врано); команда кёрлинг-клуба Sundbyberg CK выиграла чемпионат в 3-й раз в своей истории, Расмус Врано — во 2-й раз, из них во 2-й в роли скипа команды. Серебряные медали завоевала команда Sundsvall Curling Carlsén (Сундсвалль; скип Maria Carlsén). Бронзовыми призёрами стала команда Sundbybergs CK Wrabergs (Сундбюберг; скип София Мабергс).

Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 4 группы по 5 команд в каждой (A, B, C, D) участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы (проигравшие в них занимают итоговое 5-е место), полуфиналы, затем в финале встречаются победители полуфиналов, а в матче за 3-е место — проигравшие в полуфиналах.

Составы команд 

(источник: ; скипы выделены полужирным шрифтом; при неясности в позициях кёрлингистов состав даётся в порядке, указанном в источнике)

Результаты соревнований 
Время начала матчей дается по UTC+1.

Групповой этап 
(источник: )

Группа A 

 Проходят в плей-офф.

Группа C 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф 
(источник: )

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2016
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2016
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2016

2016
Спорт в Швеции в 2016 году
Спорт в Хернёсанде
Март 2016 года
Апрель 2016 года